Polesí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Polesí (Rimberg), Gemeinde im Okres Pelhřimov
Polesí (Finkendorf), Ortsteil von Rynoltice, Okres Liberec; siehe Polesí (Rynoltice)
Polesí (Zirk), Wüstung auf den Fluren von Rozvadov, Okres Tachov